Slătioara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Slătioara (Olt), Gemeinde im Kreis Olt
 Slătioara (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea

 Slătioara (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Slătioara (Râșca), Dorf im Kreis Suceava
 Slătioara (Stulpicani), Dorf im Kreis Suceava